

Film
The Rogue – cortometraggio del 1918 diretto da Arvid E. Gillstrom
The Rogue – cortometraggio del 2011 diretto da Jimmy Willden
The Rogue – cortometraggio del 2014 prodotto da Rob E. Bennett

Letteratura 
 La guaritrice dei maghi (The Rogue) – romanzo di Trudi Canavan del 2011